

1 февраля 
 Пётр Козлов — Герой Советского Союза.

2 февраля 
 Ангерн, Гюнтер (49) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант вермахта, командующий различными танковыми дивизиями во время Второй мировой войны. Кавалер Рыцарского креста Железного креста. Покончил жизнь самоубийством в Сталинграде
 Чиркин, Павел Иванович — Герой Советского Союза.

3 февраля 
 Андрицкий, Алоиз — блаженный Католической Церкви, священник, мученик. Первый католический блаженный из числа лужичан. Погиб в Дахау

4 февраля 
 Полковников, Павел Михайлович — Герой Советского Союза.
Боярский Михаил Кириллович,1923г.р.-красноармеец

5 февраля

6 февраля 
 Мальцев, Семён Петрович (41) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.
 Нсанбаев, Боран — Герой Советского Союза.
 Розенберг, Артур (53) — немецкий марксистский историк и политик.

7 февраля 
 Арнольдсон, Сигрид (81) — шведская оперная певица (сопрано) и музыкальный педагог.
 Михаил Корницкий — Герой Советского Союза.

8 февраля 
 Алексей Лярский (19) — советский актёр, исполнитель роли Алёши Пешкова.
 Степан Перекальский (44) — Герой Советского Союза.

9 февраля 
 Гуннар Гундерсен (60) — австралийский шахматист норвежского происхождения. 
 Григорий Кагамлык (19—20) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кошевой, Олег Васильевич (16) — Герой Советского Союза, участник и один из организаторов подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».
 Маниаф, Афзал Афзалович (45—46) — советский партийный деятель. Член Коммунистической партии с 1917 года.
 Огурцов, Дмитрий Уварович (20) — подпольщик и участник Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая гвардия».
 Хаазе, Курт (61) — немецкий военный деятель, генерал-полковник.
 Любовь Шевцова (18) — комсомолка, активная участница, член штаба подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», Герой Советского Союза.

10 февраля 
 Голубятников, Виталий Николаевич (12) — юный герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны.
 Голубятникова, Елена Николаевна (16) — юная герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны.
 Чаленко, Виктор Николаевич (16) — юный герой-пионер.

11 февраля

12 февраля 
 Малышев, Виктор Фёдорович (28) — Герой Советского Союза.
 Сугеров, Борис Андреевич (21) — Герой Советского Союза.

13 февраля 
 Селивёрстов, Василий Алексеевич — кадровый офицер Русской императорской армии.

14 февраля 
 Куников, Цезарь Львович (33) — советский офицер, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая Земля», Герой Советского Союза.

15 февраля 
 Ахсаров, Энвер Бимболатович — командир 227 стрелкового полка, 183-й дивизии Воронежского фронта, майор. Герой Советского Союза (посмертно) (1944). Погиб в бою.
 Бабич, Георгий Павлович (80) — русский генерал-лейтенант, участник гражданской войны в России. Умер в эмиграции в Ницце (Франция)
 Казакевич, Павел Константинович (38) — Герой Советского Союза.
 Курячий, Константин Николаевич (33) — Герой Советского Союза.

16 февраля 
 Виктор Миронов — Герой Советского Союза.

17 февраля 
 Альтер, Виктор — видный деятель Бунда, его руководитель (1919—1939), один из организаторов Международного еврейского антигитлеровского комитета. Расстрелян органами НКВД
 Богаевский, Константин Фёдорович (71) — русский художник-пейзажист.
 Фенц, Фридрих (50) — один из руководителей немецкого оккупационного режима в Белоруссии, группенфюрер СА.
 Шаров, Иван Александрович (31) — Герой Советского Союза.

18 февраля 
 Кашира, Ежи (38) — блаженный Римско-католической церкви, монах, священник, мученик.
 Михаил Криворотов (22) — Герой Советского Союза.
 Лещевич, Антоний (52) — блаженный Римско-католической церкви, монах, священник, мученик.

19 февраля 
 Шибанков, Василий Иванович (33) — Герой Советского Союза.

20 февраля 
 Анискин, Александр Дмитриевич (24) — участник Великой Отечественной войны, старший лётчик 32-го гвардейского истребительного авиационного полка (210-я истребительная авиационная дивизия, 1-й истребительный авиационный корпус, 3-я воздушная армия, Калининский фронт), Герой Советского Союза (посмертно)(1943), гвардии старший лейтенант. Погиб в воздушном бою.
 Комлева, Галина (15) — пионер-герой, связная партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны.
 Маринин, Виктор Иванович (19) — Герой Советского Союза.

21 февраля 
 Лузенин, Геннадий Павлович (35) — советский хоровой дирижёр и педагог.

22 февраля 
 Амаев, Махмуд Мутиевич — снайпер, чеченец по происхождению. Во время Великой Отечественной войны уничтожил 117 (по другим данным 186) немецких солдат и офицеров. Погиб на фронте.
 Ляпунов, Борис Михайлович (80) — лингвист-славист, академик АН СССР (1923) и Польской АН (1930), член-корреспондент Болгарской (1932) и Чешской (1934) академий.
 Носсиг, Альфред — польский публицист, поэт и скульптор. Деятель сионистского движения.
 Николай Приходько(22) — Герой Советского Союза.
 Шолль, Ганс (24) — активист Сопротивления нацистскому режиму в Германии, один из участников антифашистской организации «Белая роза»; казнён на гильотине.
 Шолль, Софи (21) — сестра Ганса Шолля, одна из создателей и участница организации «Белая роза»; казнена на гильотине.
 Пробст, Кристоф (23) — студент медицинского факультета, член студенческой антифашистской организации «Белая роза»; казнён на гильотине.

23 февраля 
 Дудко, Степан Иванович (44) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кравченко, Григорий Пантелеевич (30) — генерал-лейтенант авиации, лётчик-ас, дважды Герой Советского Союза; погиб в воздушном бою.
 Семен Морозов (28) — Герой Советского Союза.
 Терзиман, Александру (48) — румынский и молдавский (бессарабский) журналист, редактор, литератор и переводчик.
 Шаймуратов, Минигали Мингажевич (43) — генерал-майор, командир легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии.

24 февраля 
 Воронцов, Алексей Парамонович (27) — Герой Советского Союза.
 Славуцкий, Михаил Михайлович — советский дипломат.
 Трусевич, Николай Александрович (33) — советский футболист, вратарь, игрок киевского «Динамо».

25 февраля

26 февраля 
 Эйке, Теодор (50) — государственный и военный деятель Третьего рейха, обергруппенфюрер СС, первый командир 3-й танковой дивизии СС «Мёртвая голова» («Тотенкопф»), один из создателей системы концентрационных лагерей в нацистской Германии. Погиб в сбитом самолёте.

27 февраля 
 Азев, Михаил Ефимович (36) участник Великой Отечественной войны, командир взвода 2-го гвардейского кавалерийского полка 2-й гвардейской кавалерийской дивизии 1-го гвардейского кавалерийского корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза (посмертно) (1943), гвардии лейтенант.
 Вишневский, Александр Леонидович (82) — российский актёр, один из создателей Московского Художественного театра.] 
 Матросов, Александр Матвеевич (19) — Герой Советского Союза, рядовой пехоты, ставший известным благодаря самопожертвенному подвигу, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота.
 Хацкевич, Александр Исакович (48) — партийный и государственный деятель БССР и СССР.

28 февраля 
 Алексеев, Георгий Александрович (25) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, командир звена 21-го дальнебомбардировочного авиационного полка 50-й авиационной дивизии авиации дальнего действия (АДД), Герой Советского Союза (посмертно) (1942), старший лейтенант. Погиб на фронте
 Ахунбабаев, Юлдаш Ахунбабаевич (57) — советский партийный и государственный деятель, первый Председатель Центрального Исполнительного Комитета Узбекской ССР (1925—1938), Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1938—1943)
 Владимир Моргуненко (37) — Герой Советского Союза.